Az Orizaba a következő mexikói helyeket jelentheti:
Orizaba, város Veracruz államban
Orizaba, település Durango államban, Poanas községben
Orizaba, a Citlaltépetl vulkán másik neve